Deux poids, deux mesures (The Double Standard) est un roman de l'artiste américaine interdisciplinaire . 

Il est d'abord paru le 5 janvier 2002 aux éditions Hachette Littérature dans une version française traduite de l'anglais américain par Corinne Bouchard. La version originale anglaise est publiée trois ans plus tard aux États-Unis.

Synopsis 
Le roman met en scène les deux voix d'un seul et même personnage qui se nomme Ruth Less, l'une voulant devenir une artiste reconnue dans le New York des années 1980, l'autre étant celle d'une jeune fille en proie aux drogues et au sexe au milieu des années 1970. L'histoire intervient dans le monde du libéralisme et doit son originalité à l'imbrication astucieuse entre la fiction et le journal intime. C'est alors un jeu qui s'installe entre vérité et réalité où l'écho des deux voix jumelles que sont celles de l'adolescence et de la maturité se répondent distinctement. Ainsi, ces aller-retour entre le passé et le présent marquent une proximité dans laquelle le lecteur peut entrer directement au cœur de l'intrigue. 

Tout au long du roman, le personnage de Ruth Less se construit à partir d'une problématique centrée autour de l'échec aussi bien dans sa condition sociale que dans ses rapports amoureux. Lorsque la voix de l'adolescente prend la parole, le lecteur en apprend plus sur ses nombreuses difficultés à se construire une identité à la fois sexuelle et morale de future femme et ainsi à se confronter aux premières déceptions amoureuses qui constituent sa vie d'adolescente. Son addiction aux drogues permet alors d'appuyer le mal-être dont elle souffre et surtout sa difficulté à grandir dans un monde où elle pense ne pas avoir sa place. Le récit de sa vie présente amène quant à lui à faire entrer le lecteur dans la précarité de sa situation où son statut d'artiste ne lui permet pas encore de vendre ses œuvres. Ainsi, l'échec ne constitue pas seulement la chute du personnage mais contribue aussi à sa construction en tant qu'être à part entière tout en mettant au même plan un besoin d'être reconnu inhérent au besoin de vivre dans un monde où l'être humain à sa place.

Editions 
 
 .

Liens externes 

Roman américain paru en 2002
Roman se déroulant à New York
Roman se déroulant dans les années 1970
Roman se déroulant dans les années 1980